Маковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Маковский сельсовет — в Володарском районе Астраханской области.
 Маковский сельсовет — в Енисейском районе Красноярского края.